Widerkehr ist Familienname von:
 Jacques Widerkehr (1759–1823), französischer Cellist und Komponist
 Johann Heinrich Widerkehr (1670–1746), Schweizer Aufrührer
 Paul Widerkehr (1580–1649), Schweizer Künstler

Siehe auch: Wiederkehr